Rywalizacja w wadze do 77 kg mężczyzn w zapasach w stylu klasycznym na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020 została rozegrana w dniach 2 - 3 sierpnia. Zawody odbyły się w hali Makuhari Messe w Mihama-ku w Chiba.
W zawodach wzięło udział 16 zawodników.

Terminarz 
Wszystkie godziny podane są w czasie tokijskim (UTC+09:00).

Wyniki

Faza początkowa 

WO - walkower

Repasaże

Końcowa klasyfikacja

Bibliografia 
 
 
 
 

Zapasy na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 2020